Bubba 'n' Stix
 Bubba Ho-tep
 Warren Anderson Mathis (1977-), rappeur américain.
 Hubba Bubba
 
 

Abréviation
Surnom
Homonymie de pseudonyme